Хабиби () — азербайджанский поэт конца XV — начала XVI века, писавший на родном азербайджанском языке. Хабиби является псевдонимом поэта, настоящее имя неизвестно. Считается одним из крупных поэтов своего времени.

Биография 
Родился около 1470 года в селе Баргюшад (ныне Уджарский район Азербайджана). По другой версии Хабиби был родом из Геокчая. В юности был пастухом. Воспитывался при дворе правителя Султана Ягуба, а после смерти правителя жил при дворе шаха Исмаила Хатаи и носил титул «царя поэтов» («мелик аш-шуара»). Последние годы жизни провёл в Турции. Скончался в 1520 году.

Творчество 
Хабиби является автором газелей светского, гуманистического содержания. Их отличает свежесть образов, эмоциональность и чеканность поэтического слова. Известно около 40 его произведений. Хабиби считается высокообразованным для своего времени человеком. Он продолжал традиции Насими, чья лирическая поэзия и идеи оказали большое влияние на поэта. Хабиби также оказал значительное влияние на развитие азербайджанской поэзии и творчество таких поэтов, как Физули и др.

Примечания

Ссылки 
 
  — статья из Энциклопедического словаря псевдонимов. С. Колосова. 2009.

Литература 
 Азəрбаjчан əдəбиjjаты тарихи, ч. 1, Бакы, 1960 
 Köprülüzade F., Habibi. Darülfünun edebiyat fakültesi mecmuasi, c. 7, Ist., 1932. 

Азербайджанские поэты
Поэты Азербайджана
Поэты XV века